Příjmení Brukner má více nositelů:

 Jan Brukner – československý politik
 Josef Brukner –- český spisovatel, překladatel a scenárista
 Petr Brukner – český herec
 Záboj Brukner – český oftalmolog

Související článek 
 Bruckner